FAU son las siglas de:

Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Federación Anarquista Uruguaya, organización confederal anarquista de Uruguay;
Freie Arbeiter-Union, organización anarcosindicalista de Alemania;
Fuerza Aérea Uruguaya;
Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg, universidad alemana.